Ку́йвалайнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Куйвалайнен, Паси (род. 1972) — финский хоккеист.
 Куйвалайнен, Сандья (род. 1991) — финская поп-певица.